Benjamin Davies (Swansea, 1858 - Londres, 1943), tenor anglès 
 Charlie Davies (Manchester, Nou Hampshire, 1986), futbolista estatunidenc 
 Curtis Davies (Londres, 1985), futbolista anglès que 
 Dave Davies (Londres, 1947), cantant i guitarra solista de la formació anglesa de rock The Kinks 
 David Ffrangcon-Davies (Bethesda, Regne Unit, 1860 - ?), baríton gal·lès.
 Edward Tegla Davies (Llandegla-yn-Iâl, País de Gal·les, 1880 - 1967) va ser un eclesiàstic
 Jimmy Davies (1929, Glendale, Califòrnia, 1966, Chicago), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 John Langdon-Davies (Eshowe, Sud-àfrica, 1897 – Shoreham, Anglaterra, 1971), periodista, corresponsal
 Kay Davies o Dame Kay Elizabeth Davies (1951), genetista britànica 
 Lilian May Davies (Swansea, Gal·les, 1915- Estocolm, 2013), princesa consort de Suècia 
 Margaret Davies (herpetòloga) (Austràlia, 1944), herpetòloga a la Universitat d'Adelaida
 Marion Davies (Brooklyn, Nova York, 1897 – Hollywood, Califòrnia, 1961), actriu de cinema estatunidenca 
 Nigel Davies (escaquista) (Southport, 1960), jugador, entrenador, i escriptor d'escacs anglès
 Norman Davies (1939, Bolton, Lancashire), historiador anglès conegut per les seves publicacions sobre la història de Polònia i les illes britàniques
 Norman de Garis Davies (1865 - 1941) il·lustrador i copista britànic que treballà en l'elaboració de pintures sobre l'Antic Egipte 
 Peter Maxwell Davies (Salford, Lancashire, 1934), compositor i director d'orquestra anglès
 Quentin Davies (1944), membre del Partit Laborista i diputat del Parlament britànic 
 Ray Davies (1944), músic anglès, cantant-escriptor de The Kinks on tocava amb el seu germà Dave Davies 
 Rick Davies (1944, Eastcott Hill, Anglaterra), músic britànic, membre i fundador de la formació Supertramp
 Robertson Davies (Thomasville, Ontàrio, 1913 - Orangeville, 1995) va ser un novel·lista, autor teatral
 Walford Davies (Oswestry, Shropshire, 1869 - Londres, 1941), compositor, professor i musicòleg anglès
 William Davies Evans (1790 – 1872), jugador d'escacs, navegant i inventor gal·lès